NGC 4950 (другие обозначения — ESO 269-47, MCG -7-27-31, DCL 490, PGC 45294) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4950
Центавр (созвездие)